Torni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hotell Torni – Hotell i Helsingfors
 Torni (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Torni (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar